Сисимэ — японская фамилия. Известные носители:
 Сисимэ, Аи (1994) — японская дзюдоистка.
 Сисимэ, Тору (1992) — японский дзюдоист.